Wiedamann steht für:

 Richard Wiedamann (1932–2011), deutscher Jazzmusiker
 Zinngießerwerkstatt Wiedamann in Regensburg